Colosso di San Carlo Borromeo ad Arona 
 Statua di san Carlo Borromeo a Monza